311 Day: Live in New Orleans — третий видеоальбом американской группы альтернативного рока 311. Диск записан 11 марта 2004 года в UNO Lakefront Arena в Новом Орлеане. Релиз состоялся 26 октября 2004 года. Альбом получил сертификат платинового диска от RIAA.

Список композиций 
В скобках указан оригинальный альбом.

Диск 1 
"Intro" (Fans on the street)
"Freak Out" (Music)
"Reconsider Everything" (Evolver)
"Taiyed" (Grassroots)
"Come Original" (Soundsystem)
"Do You Right" (Music)
"Homebrew" (Grassroots)
"Love Song" (The Cure Cover/50 First Dates Soundtrack)
"Jupiter" (Transistor)
"Eons"  (Soundsystem)
"Beyond the Gray Sky" (Evolver)
"Offbeat Bare Ass" (Grassroots)
"Large in the Margin" (Soundsystem)
"Galaxy" (Transistor)
"Gap" (311 B-Side)
"Flowing" (Soundsystem)
"Use of Time" (Transistor)
"Visit" (Music)
"Other Side of Things" (Evolver)
"Sweet" (311)
"White Man in Hammersmith Palais" (Transistor B-Side/The Clash cover)
"Amber" (From Chaos)
"Paradise" (Music)
"Life's Not a Race" (Soundsystem)
"Welcome" (Music)
"Applied Science" (Grassroots)
"8:16 AM" (Grassroots)
"Champagne"  (From Chaos)
"Freeze Time" (Soundsystem)
"Sever" (Soundsystem)
"Stealing Happy Hours" (Transistor)
"T & P Combo" (311)
"Cali Soca" (Soundsystem B-Side)
"My Stoney Baby" (Music)
"Purpose" (311)
"Summer of Love" (Unity)
"Seems Uncertain" (Evolver)
"You Wouldn't Believe" (From Chaos)
"Lose" (Grassroots)
"Unity" (Music)
"Hydroponic" (Music)
"Feels So Good" (Music)

Диск 2 
"Creatures (For a While)" (Evolver)
"Lucky" (Grassroots)
"Random" (311)
"D'yer Mak'er" (Led Zeppelin cover)
"Running" (Transistor)
"Starshines" (Transistor)
"Beautiful Disaster" (Transistor)
"Juan Bond" (311 B-Side)
"Crack the Code" (Evolver)
"Outside" (311 B-Side)
"Don't Stay Home" (311)
"Nix Hex" (Music)
"Light Years"  (Transistor)
"Sick Tight" (From Chaos)
"Let the Cards Fall" (311 B-Side)
"Right Now" (Unity)
"Don't Dwell" (Evolver)
"Sometimes Jacks Rule the Realm" (Evolver)
"All Mixed Up" (311)
"Omaha Stylee" (Grassroots)
"Down" (311)
"Who's Got the Herb" (311 B-Side)
"Fuck the Bullshit" (Music)

Чарты и сертификация альбома

Участники записи 
311
 Ник Гексум — вокал, ритм-гитара
 Дуглас «S.A.» Мартинес — вокал, тёрнтейбл
 Тим Махоуни — соло-гитара
 Аарон «P-Nut» Уиллс — бас-гитара
 Чед Секстон — ударные, перкуссия

Примечания 

Альбомы 311
Альбомы альтернативного рока
Фильмы на английском языке